Alfred von Schlieffen (1833-1913) est un général et stratège prussien ;
 il est l’auteur du plan d’invasion de la France qui porte son nom : le plan Schlieffen